Jangkar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jangkar, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Jangkar, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar